Суперкубок Чехии по футболу 2012 года () — 3-й розыгрыш Суперкубка Чехии, в котором встречались чемпион страны сезона 2011/12 «Слован» из Либереца с обладателем Кубка Чехии 2011/12 «Сигмой». Встреча состоялась 20 июля 2012 года в Либереце, на стадионе У Нисы.

Обладателем Суперкубка Чехии 2012 года стала «Сигма», переигравшая «Слован» со счётом 2:0.

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Чехии 2012 на сайте soccerway.com

2012

Матчи ФК «Слован» Либерец
Чехия
Спорт в Чехии в 2012 году
Июль 2012 года
События 20 июля
Спортивные соревнования в Либерце